El Iveco Effeuno es una clase de autobuses italianos construidos entre 1984 y 1989 por Iveco. Consistían en tres modelos diferentes con diferente disposición interna: Iveco 471 para servicios urbanos, Iveco 571 para servicios suburbanos e Iveco 671 para servicios interurbanos.

Los motores eran, para la versión urbana, un Fiat 8220.12, de 9572 cc y 203 CV, con cambio automático que se podía elegir entre Voith D851, ZF 4HP-500 o DB. La versión interurbana y articulada contaba con un Iveco turboalimentado de 9570 cc y 240 HP, con transmisión automática ZF 5HP-500.

Los autobuses se proporcionaron (según el subfabricante elegido por el cliente) con dos longitudes de chasis diferentes, 10,5 m y 12 m. También existía una versión articulada con una longitud de 18 m.

El autobús estaba en servicio con numerosas empresas de transporte público en Italia, la primera unidad fue dada de baja a partir de la década de 1990 y principios de la de 2000.

La serie fue reemplazada por un Iveco 480 similar.

Enlaces externos 

 Página con fotos y detalles técnicas

Iveco
Modelos de Iveco